Castle Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn, w Barking and Dagenham
 Castle Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire, w Barnsley
 Castle Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey